Circuit de Barcelona-Catalunya er et motorsportsanlæg beliggende i Montmeló, i den nordlige del af provinsen Barcelona, Catalonien, Spanien. Siden åbningen i 1991, er det spanske grand prix i Formel 1-serien blevet kørt her.

Indtil 2013 var banen kendt som Circuit de Catalunya, inden en sponsoraftale med bystyret i Barcelona tilføjede Barcelona til navnet.

Historie 
Banen blev bygget i 1991, og var vært for det spanske Formel 1 Grand Prix i slutningen af september samme år. Byggeriet faldt også sammen med de olympiske sommerlege, der skulle finde sted i Barcelona det følgende år. Circuit de Catalunya blev ved OL anvendt som start- og målstreg ved konkurrencen i holdkørsel på cykel for mænd.

Formel 1 banen er 4,655 kilometer lang, og indeholder 16 sving. Omkring banen er der plads til godt 140.000 tilskuere.

Circuit de Barcelona-Catalunya skal ikke forveksles med gadebanen Montjuïc circuit, der var vært for det spanske Grand Prix fire gange mellem 1969 og 1975, og i modsætning til Circuit de Barcelona-Catalunya, var Montjuïc faktisk beliggende i byen Barcelona.

Vindere af Formel 1 på Catalunya

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Circuit de Barcelona-Catalunyas officielle hjemmeside

Formel 1-baner
Motorsportsanlæg i Spanien
Etableret i 1991
Sport i Barcelona